Il singolare  del BNP Paribas Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.
In finale David Ferrer ha sconfitto Jerzy Janowicz per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Roger Federer (ritirato)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Andy Murray (terzo turno)
  David Ferrer (campione)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Janko Tipsarević (quarti di finale, ritirato)

  Juan Mónaco (terzo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Kei Nishikori (terzo turno, ritirato)
  Stanislas Wawrinka (terzo turno)

Wildcard 

  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)

  Michaël Llodra (semifinale)

Qualificati 

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Guillermo García López (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)

  Igor Sijsling (secondo turno)
  Alejandro Falla (secondo turno)
  Jerzy Janowicz (finale)

Lucky Loser 

  Victor Hănescu (secondo turno)

  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2012
ATP World Tour 2012